Hajoran (Padang Bolak), een plaats in Indonesië
Hajoran (Sungai Kanan), een plaats in Indonesië
Hajoran (Pandan), een plaats in Indonesië